Wieczorek ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Wieczorek (1916–1997), Maler
 Alfried Wieczorek (* 1954), deutscher Archäologe
 Andreas Wieczorek (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Antoni Wieczorek (1924–1992), polnischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Bertram Wieczorek (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Burghild Wieczorek (1943–2016), deutsche Leichtathletin (DDR)
 Christian Wieczorek (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Clemens Wieczorek (* 1924), deutscher Fußballspieler
 David Wieczorek (* 1996), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Eva Janina Wieczorek (* 1951), deutsche Malerin
 Harald Wieczorek (* 1948) deutscher Schauspieler und Autor 
 Heidemarie Wieczorek-Zeul (* 1942), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinz Wieczorek (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Helene Wieczorek (1904–1947), deutsche Krankenschwester und Euthanasietäterin
 Helmut Wieczorek (1934–2010), deutscher Manager und Politiker (SPD)
 Henryk Wieczorek (* 1949), polnischer Fußballspieler
 Jan Walenty Wieczorek (* 1935), Bischof von Gliwice
 Joachim Wieczorek (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Josef Wieczorek (1852–1899), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Józef Wieczorek, schlesischer Arbeiteraktivist, verst. in Auschwitz 
 Jürgen Wieczorek (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Kristin Wieczorek (* 1986), deutsche Eiskunstläuferin
 Mateusz Wieczorek (* 1989), polnischer Biathlet
 Max Wieczorek (1863–1955), deutsch-US-amerikanischer Maler
 Norbert Wieczorek (1940–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Wieczorek (1885–1918), Teilnehmer an der Novemberrevolution in Deutschland
 Peter Wieczorek (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Rainer Wieczorek (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Wieczorek (* 1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Reinhard Wieczorek (* 1953), Maler
 Thomas Wieczorek (1953–2013), deutscher Journalist und Autor
 Ulrich Wieczorek († 2010), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Ulrike Link-Wieczorek (* 1955), deutsche evangelische Theologin

Siehe auch:
 Kopalnia Węgla Kamiennego Wieczorek
 Wietzorek
 Wiezorrek
 Wizorek